Га́нна Де́віс ():

 Ганна Девіс (байдарочниця)
 Ганна Девіс (модель)
 Ганна Девіс (режисер)